Вильштет () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг, находится в 12 километрах от центра города Страсбурга.

Подчиняется административному округу Фрайбург, входит в состав района Ортенау. Общая площадь коммуны 55,28 км².

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баден-Вюртемберга